Stillahavsspelen (), tidigare: Södra Stillahavsspelen () är ett multisportevenemang likt OS (men i mindre skala) och omfattar områden i Oceanien. Första upplagan hölls 1963, sedan 1971 hålls det vart fjärde år. Tre områden har arrangerat spelen tre gånger, Fiji (1963, 1979, 2003), Nya Kaledonien (1966, 1987, 2011) och Papua Nya Guinea (1969, 1991, 2015. Samoa har arrangerat spelen två gånger (1983 och 2007) och kommer arrangera spelen en tredje gång 2019, ytterligare två områden har arrangerat spelen två gånger,
Franska Polynesien (1971 och 1995) och Guam (1975 och 1999)

Endast sex områden har deltagit i samtliga årgångar, Fiji, Franska Polynesien, Nya Kaledonien, Papua Nya Guinea, Tonga och Vanuatu (inkluderat då området hette Nya Hebriderna).

Nationer

Tävlingar

Sporter

Huvudsporter

  Basket
  Bordtennis
  Boxning
  Fotboll
  Friidrott
  Judo
  Segling
  Simning
  Sjumannarugby
  Taekwondo
  Tennis
  Triathlon
  Tyngdlyftning
  Utriggare

Valbara sporter

  Badminton
  Baseboll
  Biljard
  Bowls
  Bågskytte
  Cricket
  Cykling
  Handboll
  Karate
  Kroppsbyggning
  Landhockey
  Netball
  Rugby league
  Skytte
  Snooker
  Softball
  Squash
  Styrkelyft
  Surfing
  Touch rugby
  Wrestling

Medaljliga

Anmärkning

Källor
 Pngolympic.org/

Referenser